Eine Dysfunktion (von  und ), auch Dysfunktionalität, ist eine Funktionsstörung oder Fehlfunktion. Das Wort wird in verschiedenen Disziplinen und Zusammensetzungen gebraucht, beispielsweise in der Medizin, um eine Organstörung zu bezeichnen oder in der Soziologie und Philosophie. Das zugehörige Adjektiv lautet dysfunktional.

Beispiele 
 Erektile Dysfunktion
 Kraniomandibuläre Dysfunktion
 Multi-Dysfunktionalität
 Sexuelle Dysfunktion
 Striatofrontale Dysfunktion
 Uteroplazentare Dysfunktion

Siehe auch

Einzelnachweise 

Abstraktum